Band-e Kajakī är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Helmand, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Band-e Kajakī ligger  meter över havet.

Dammbygget startade 1951 och dämmer Helmandfloden, den stod klart 1953. 1975 byggdes en kraftstation med två Francisturbin på vardera 16,5 MW. Det tredje aggregatet kunde tas idrift först 2016.

Källor

Externa länkar

Byggnadsverk i Helmand (provins)
Naturresurser i Kabul (provins)
Vattenkraftverk i Afghanistan